Dungern ist der Familienname folgender Personen:

 Carl Philipp von Dungern (1732–1783), deutscher Offizier, Oberhofmarschall und Oberamtmann 
 Emil von Dungern (1867–1961), deutscher Internist
 Emil August von Dungern (1802–1862), nassauischer Staatsminister
 Friedrich von Dungern (1765–1858), nassauischer Oberstallmeister, MdL Nassau
 Julie Dungern (1822–1886), deutsche Schriftstellerin
 Max von Dungern (1838–1894), nassauischer Amtmann
 Otto von Dungern (1875–1967), deutscher Jurist und Rechtshistoriker
 Otto von Dungern-Oberau (1873–1969), deutscher Offizier und Jagdschriftsteller
 Wilhelm von Dungern (1809–1874), nassauischer Gutsbesitzer, MdL Nassau